Seattle kan syfta på:

 Seattle – den största staden i delstaten Washington i USA
 Seattle–Tacoma International Airport – en flygplats belägen i SeaTac, Washington, USA
 Seattle Kraken – en framtida amerikansk ishockeyorganisation vars lag kommer vara baserat i Seattle
 Seattle Seahawks – ett amerikanskt proffslag i amerikansk fotboll
 Seattle Sounders (1994–2008) – en professionell fotbollsklubb i Seattle

Personer
 Seattle (indianhövding) (1786–1866), en amerikansk indianhövding